Madanes puede hacer referencia a:

Cecilio Madanes, director, escenógrafo y productor de teatro argentino nacido en Ucrania.
Marcos Madanes, director argentino de cine y teatro.